Кичи (Кыче) — река в России, протекает по Таштагольскому району Кемеровской области.

Устье реки находится в 52 км от устья Кабырзы по правому берегу. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от истока до города Новокузнецк, без реки Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Кабырзы
Реки Таштагольского района